Джурич (, ) — сербская и черногорская фамилия.
 Джурич, Александар (род. 1970) — сингапурский футболист сербского происхождения.
 Джурич, Дмитрий (1838—1893) — сербский генерал, военный министр Сербии, начальник Белградской военной академии, писатель
 Джурич, Живота (1963—1999) — полковник ВВС Югославии. Участник войны НАТО против Югославии.
 Джурич, Милан (род. 1990) — боснийский футболист.
 Джурич, Милош (1892—1967) — югославский сербский писатель и переводчик, филолог и философ.
 Джурич, Миодраг (род. 1933) — современный французский художник — сюрреалист черногорского происхождения.
 Джурич, Николай Трифонович (1832 — 19??) — городской голова в Таганроге (1876—1880), кандидат прав.
 Джурич, Стефан (род. 1955) — сербский шахматист, гроссмейстер (1982).
 Джурич-Клайн, Стана (1905—1986) сербский музыковед, пианистка и педагог.

Топонимы 
 Джурич — река в России, приток Южной Кельтмы.